McClory ist der Familienname folgender Personen:

 Belinda McClory (* 1968), australische Schauspielerin
 Kevin McClory (1926–2006), irischer Filmproduzent, -regisseur sowie Drehbuchautor
 Robert McClory (1908–1988), US-amerikanischer Politiker
 Robert John McClory (* 1963), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Glary
 Sean McClory (1924–2003), irischer Schauspieler